Tambacarnifex unguifalcatus — вид пелікозаврів родини варанопсеїд (Varanopidae). Вид існував на початку пермського періоду на території Європи. Скам'янілі рештки ящера знайдені у відкладеннях формації Тамбах у землі Тюрингія в Німеччині. Знайдено частковий посткраніальний скелет та його відбиток у кам'яній породі.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Berman et al., 2013.

Примітки 

Пелікозаври
Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 2014